

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Barclay – città della contea di Queen Anne, Maryland
 Barclay – città della contea di Lincoln, Nevada
 Barclay – città della contea di Camden, New Jersey

Musica 
 Barclay – casa discografica francese

Persone 
 Giovanni Barclay – scrittore e poeta scozzese
 James Barclay – scrittore britannico
 John Barclay – rugbista a 15 scozzese
 William Barclay – teologo britannico
 Michael Andreas Barclay de Tolly – militare russo

Altro 
 Barclay Tower – grattacielo di New York